Mario De Renzi – architetto italiano
 Salvatore De Renzi – medico e scrittore italiano